Километро Куарента и Дос има више значења:

 Километро Куарента и Дос (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Километро Куарента и Дос (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику